Die Abkürzung FNRS steht für:
 den belgischen Fonds National de la Recherche Scientifique
 die vom selbigen finanzierten Projekte des Physikers Auguste Piccard:
 FNRS-1, einen 1930 gebauten Stratosphärenballon, der 1932 einen Höhenrekord von über 23.000 m aufstellte
 FNRS-2, den 1948 gebauten ersten Bathyscaphen der Welt
 FNRS-3, einen 1953 unter Verwendung des Druckkörpers von FNRS-2 gebauten Bathyscaphen
 den Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique, siehe Schweizerischer Nationalfonds

Abkürzung